Regla de L'Hôpital, teorema utilitzat per determinar límits desenvolupat pel marquès de l'Hôpital
 Guillaume François Antoine, Marquis de L'Hôpital
 Toponímia:
 L'Hôpital (Mosel·la), municipi francès al departament de Mosel·la 
 Lhôpital, municipi francès al departament de l'Ain 
 Hôpital-Camfrout, municipi francès al departament de Finisterre (regió de Bretanya)
 L'Hôpital-du-Grosbois, municipi francès al departament del Doubs 
 L'Hôpital-le-Grand, municipi francès al departament del Loira 
 L'Hôpital-le-Mercier, municipi francès al departament de Saona i Loira
 L'Hôpital-Saint-Blaise, municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió d'Aquitània).
 L'Hôpital-Saint-Lieffroy, municipi francès al departament del Doubs 
 L'Hôpital-sous-Rochefort, municipi francès al departament del Loira 
 Grayan-et-l'Hôpital, municipi francès al departament de la Gironda i a la regió de l'Aquitània
 Grugé-l'Hôpital, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Nesle-l'Hôpital, municipi francès al departament del Somme 
 Neuilly-l'Hôpital, municipi francès al departament del Somme 
 Paris-l'Hôpital, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Rosnay-l'Hôpital, municipi francès al departament de l'Aube 
 Saulgé-l'Hôpital, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Villers-l'Hôpital, municipi francès al departament del Pas-de-Calais